NNT () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 5-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 086 амінокислот, а молекулярна маса — 113 896.

Кодований геном білок за функцією належить до оксидоредуктаз. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як ацетилювання. 
Білок має сайт для зв'язування з НАД, НАДФ. 
Локалізований у мембрані, мітохондрії, внутрішній мембрані мітохондрії.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 5

Некатегоризовані білки